Zhengzhou Women’s Tennis Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2017 z cyklu Zhengzhou Women’s Tennis Open rozgrywany w dniach 17–23 kwietnia 2017 roku w Zhengzhou na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Mecz wstępny

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017 w Chinach
2017
Turnieje tenisowe WTA 125